

Oficjalne Mecze międzypaństwowe

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans meczów

Mecze i inne turnieje towarzyskie 

Serbia
Piłka siatkowa w Serbii